Эль-Боало () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Гвадаррама. Занимает площадь 39,59 км². Население — 5577 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 50 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 El Boalo: Historia, cultura, naturaleza en Sierra Guadarrama-Alto Manzanares
 Sierra Madrid: Información, noticias, actualidad y curiosidades sobre El Boalo

Населённые пункты Мадрида
Муниципалитеты Мадрида